Systellommatophora är en ordning av snäckor. Systellommatophora ingår i klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Systellommatophora 24 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Systellommatophora